Pausànies (geògraf), geògraf i escriptor del  de gran importància
 Pausànies (general), general espartà del segle V aC, fou també regent del tron d'Esparta
 Pausànies d'Esparta, rei d'Esparta del 444 aC al 395 aC
 Pausànies de Macedònia, rei de Macedònia vers el 393 aC
 Pausànies d'Orèstia, militar macedoni, assassí de Filip II de Macedònia
 Pausànies (pretendent), pretendent al tron de Macedònia el 368 aC 
 Pausànies de Sicília, metge grec del 
 Pausànies de Lacedemònia, historiador grec d'importància menor
 Pausànies (metge), metge grec del  d'importància menor
 Pausànies d'Apol·lònia, escultor grec d'importància menor